Марин Пундев е български просветен деец и революционер, член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в българското бесарабско село Бановка. Учи в Болградската гимназия, където е съученик с генерал Иван Колев. Работи в Кюстендилското педагогическо училище, където в 1887 година заедно с Ефрем Каранов учредява дружество за подпомагане на бедните ученици. Директор е на Софийската девическа гимназия. Четири години директор на българската девическа гимназия в Солун (1891 – 1894). Участва в дейността на ВМОРО. Вече като пенсионер редактира списание „Просвета“ (1904 – 1911), в което публикува Елин Пелин. Баща е на публициста и революционер Васил Пундев и дядо на дипломата и историк Марин Пундев.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Бесарабия
Български революционери от Бесарабия
Български общественици от Бесарабия
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Хора от Болградски район
Възпитаници на Болградската гимназия
Учители в Гимназия „Неофит Рилски“ (Кюстендил)